O topônimo Paiçandu (também grafado Paissandu) (em português) e Paysandú (em castelhano),
cuja origem etimológica é incerta, pode referir-se a:

Municípios 
Paiçandu - município do Paraná, Brasil
Paysandú - município do Uruguai

Departamentos 
Paysandú - departamento uruguaio, cuja capital também possui esse nome.

Clubes 
Paysandu Sport Club - clube de futebol de Belém do Pará
Clube Esportivo Paysandu - clube de futebol de Brusque, Santa Catarina
Paissandu Atlético Clube - clube social do Rio de Janeiro
Paysandú Bella Vista - clube de futebol de Paysandú, Uruguai
Paysandú Fútbol Club - clube de futebol de Paysandú, Uruguai

Praças 
Largo do Paiçandu - praça da cidade de São Paulo

Bairros 
Paiçandu - bairro do município de Nova Friburgo, Rio de Janeiro
Paissandu - bairro do Recife, Pernambuco

Cinemas 
Cine Paissandu, cinema em São Paulo
Cinema Paissandu, cinema no Rio de Janeiro

Outros 
Batalha de Paiçandu, episódio da Guerra do Paraguai

Ligações externas
Sobre a etimologia da palavra (em castelhano)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos